Борис Скворцов:
 Скворцов, Борис Васильевич (1896—1980) — российский и бразильский ботаник и альголог
 Скворцов, Борис Гаврилович (в монашестве Борис; 1895—1972) — епископ Русской православной церкви, епископ Рязанский и Касимовский.
 Скворцов, Борис Михайлович (1902—1946) — советский военный деятель.
 Скворцов, Борис Павлович (1885—1937) — русский и советский инженер, изобретатель «говорящей бумаги».